Asta eller Ásta kan syfta på:

 Asta – ett kvinnonamn
 Asta (växter) – ett släkte i familjen korsblommiga växter
 Ásta Kristjana Sveinsdóttir (1969–), isländsk filosof publicerad under namnet Ásta